Paradise Lost kan syfta på bland annat:

 Paradise Lost  – originaltitel på ett heroiskt epos av den engelske författaren John Milton, se  Det förlorade paradiset
 Paradise Lost (musikgrupp) –  ett brittiskt doom metal-band bildat i Halifax, England 1988
 Paradise Lost (album) – ett album av Paradise Lost
 Paradise Lost (album av Symphony X) – ett album av Symphony X
 Paradise Lost: Shadows and Wings – en opera av Eric Whitacre.